Деннис Зифер (; род. 13 января 1979, Омск, СССР; имя при рождении — Дмитрий) — немецкий боец российского происхождения, боец смешанных единоборств, выступавший в полулёгком дивизионе UFC.

Биография 
Родился в Омске, в семье российских немцев, с 15 лет занимался дзюдо и самбо, в 17 лет переехал в Германию, где продолжил тренироваться. В 1997 году стал чемпионом Германии по любительскому кикбоксингу, в 2007 году подписал контракт с UFC, входил в топ-5 бойцов в лёгком дивизионе в 2017 году покидает UFC и подписывает контракт с ACA.

Достижения

Kickboxing 
 World Association of Kickboxing Organizations
 WAKO Amateur German Championship (1997)

Mixed martial arts 
 Ultimate Fighting Championship
 Knockout of the Night Honors (Two times)
 Submission of the Night (One time)
 Fight of the Night (One time)

Статистика боёв в ММА 

|-
|Победа
|align=center|23-11 (1)
| Би Джей Пенн
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оклахома-Сити, США
|
|-

|Поражение
|align=center|22-11 (1)
| Тацуя Кавадзири
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Берлин, Германия
|
|-

|Поражение
|align=center|22-10 (1)
| Конор Макгрегор
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: McGregor vs. Siver
|
|align=center|2
|align=center|1:54
|Бостон, США
|
|-

|Победа
|align=center|22-9 (1)
| Чарльз Роса
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Nelson vs. Story
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|
|-

|
|align=center|21-9 (1)
| Манвел Гамбурян
|Не состоялся (аннулирование)
|UFC 168
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-

|Поражение
|align=center|21-9
| Каб Свонсон
|Технический нокаут (удары)
|UFC 162
|
|align=center|3
|align=center|2:24
|Лас-Вегас, США
|
|-

|Победа
|align=center|21-8
| Нам Фан
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Henderson vs. Diaz
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Вашингтон, США
|
|-

|Победа
|align=center|20-8
| Диегу Нунис
|Единогласное решение
|UFC on Fuel TV: Gustafsson vs. Silva
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|
|-

|Поражение
|align=center|19-8
| Дональд Серроне
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 137
|
|align=center|1
|align=center|2:22
|Лас-Вегас, США
|
|-

|Победа
|align=center|19-7
| Матт Уиман
|Единогласное решение
|UFC 132
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-

|Победа
|align=center|18-7
| Джордж Сотиропулос
|Единогласное решение
|UFC 127
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сидней, Австралия
|
|-

|Победа
|align=center|17-7
| Андре Уиннер
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 122
|
|align=center|1
|align=center|3:37
|Оберхаузен, Германия
|
|-

|Победа
|align=center|16-7
| Спенсер Фишер
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Team Liddell vs. Team Ortiz Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-

|Поражение
|align=center|15-7
| Росс Пирсон
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Florian vs. Gomi
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Шарлотт, США
|
|-

|Победа
|align=center|15-6
| Пол Келли
|ТКО (вертушка в печень)
|UFC 99
|
|align=center|2
|align=center|2:53
|Манчестер, Англия
|
|-

|Победа
|align=center|14-6
| Дейл Хартт
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 105
|
|align=center|1
|align=center|3:23
|Кёльн, Германия
|
|-

|Победа
|align=center|13-6
| Нейт Мор
|ТКО (вертушка в печень)
|UFC 93
|
|align=center|3
|align=center|3:27
|Дублин, Ирландия
|
|-

|Победа
|align=center|12-6
| Ша Жакье
|Сдача (гильотина)
|TFS: Mix Fight Gala VII
|
|align=center|1
|align=center|4:21
|Дармштадт, Германия
|
|-

|Поражение
|align=center|11-6
| Мелвин Гиллард
|КО (удары)
|UFC 86
|
|align=center|1
|align=center|0:36
|Лас-Вегас, США
|
|-

|Поражение
|align=center|11-5
| Грэй Мэйнард
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Swick vs Burkman
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-

|Победа
|align=center|11-4
| Наоюки Котани
|КО (удар)
|UFC 75
|
|align=center|2
|align=center|2:04
|Лондон, Англия
|
|-

|Поражение
|align=center|10-4
| Жесс Лиод
|Сдача (рычаг на руку)
|UFC 70
|
|align=center|1
|align=center|1:21
|Манчестер, Англия
|
|-

|Победа
|align=center|10-3
| Джим Уоллхед
|Сдача (рычаг на руку)
|CWFC: Enter The Rough House
|
|align=center|2
|align=center|3:31
|Ноттингем, Англия
|
|-

|Победа
|align=center|9-3
| Саид Халилов
|Раздельное решение
|WFC 2: Evolution
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Копер, Словения
|
|-

|Победа
|align=center|8-3
| Пол Дженкинс
|Сдача (болевой на ногу)
|WFC: Europe vs. Brazil
|
|align=center|2
|align=center|3:42
|Копер, Словения
|
|-

|Поражение
|align=center|7-3
| Даниэль Вайхель
|Сдача (удушение сзади)
|TFS: Mix Fight Gala III
|
|align=center|2
|align=center|N/A
|Дармштадт, Германия
|
|-

|Поражение
|align=center|7-2
| Арни Исакссон
|Сдача (рычаг на руку)
|CWFC: Enter the Wolfslair
|
|align=center|2
|align=center|1:59
|Ливерпуль, Англия
|
|-

|Победа
|align=center|7-1
| Адриан Дегорски
|Сдача (рычаг на руку)
|CWFC: Enter the Wolfslair
|
|align=center|1
|align=center|0:35
|Ливерпуль, Англия
|
|-

|Победа
|align=center|6-1
| Юнас Эрикссон
|ТКО (удары)
|CWFC: Enter the Wolfslair
|
|align=center|1
|align=center|0:35
|Ливерпуль, Англия
|
|-

|Поражение
|align=center|5-1
| Фабрисиу Нассименто
|Сдача (кимура)
|EVT 5: Phoenix
|
|align=center|1
|align=center|0:47
|Швеция
|
|-

|Победа
|align=center|5-0
| Мацей Лучак
|Сдача (удары)
|OC: Masters Fight Night 2
|
|align=center|2
|align=center|N/A
|Германия
|
|-

|Победа
|align=center|4-0
| Дилан ван Коотен
|Сдача (удушение)
|BFS: Mix Fight Gala 4
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Дюссельдорф, Германия
|
|-

|Победа
|align=center|3-0
| Кеннет Росфорт-Нис
|ТКО (рассечение)
|EVT 4: Gladiators
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|
|-

|Победа
|align=center|2-0
| Мохамед Омар
|Единогласное решение
|Kombat Komplett
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Трир, Германия
|
|-

|Победа
|align=center|1-0
| Кардиан Шукала
|Сдача (удары)
|Outsider Cup 2
|
|align=center|1
|align=center|0:17
|Люббекке, Германия
|
|-

|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Германии
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Иммигрировавшие в Германию из России